Нушл, Франтишек — чешский астроном и математик, один из основоположников современной чешской астрономии.
 Нушл — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.